Иша — ночная молитва в исламе.
 Иша (река) — река бассейна Карского моря.
 Иша-упанишада — текст в индуизме.
 Иша — Бек